HERA - Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie
Hera S.p.A. (Holding Energia Risorse Ambiente) multiutility italiana attiva nei settori energetico, idrico e ambientale
103 Hera – asteroide
HERA – acceleratore di particelle
Hera – genere di piante della famiglia Araceae
Hera – dea greca
Hera – nome proprio di persona femminile
 Hera – missile
 Hera – missione di pattugliamento delle coste dell'agenzia Frontex, in funzione di contrasto agli sbarchi clandestini
 HERA (Human Exploration Research Analog) – missione analoga dell'agenzia spaziale NASA